Klepp IL é um clube de futebol da Noruega fundado em 1 de outubro de 1919. Sua sede fica em Klepp.

Ligações externas
 Site oficial

Clubes de futebol fundados em 1919
Clubes de futebol da Noruega